Есмухан Несипбайулы Обаев (; 23 июня 1941; село Кеген, Кегенский район, Алма-Атинская область, КазССР, СССР) — советский и казахский , , общественный деятель, профессор искусствоведения (1993). Народный артист Казахской ССР (1988), Заслуженный деятель искусств Казахской ССР (1975).

Биография 
Родился 23 июня 1941 года в селе Кегень Алма-Атинской области. Казах. Происходит из рода албан Старшего жуза. Отец — Обаев Несипбай (1907—1978), был рабочим, завхо­зом совхоза, директором маслозавода. Мать — Обаева Кул­жан (1923—1998), работала поваром, была домохозяйкой.

В 1960 году поступил в Алма-Атинскую государственную консерваторию на театральный факультет, который окончил в 1964 году по классу народного артиста Казахской ССР, профессора Аскара Токпанова.

С 1965 по 1967 год — режиссёр-постановщик Казахского государственного драматического театра.

С 1968 по 1970 год — режиссёр стажер МХАТ (г. Москва).

С 1970 по 1972 год — режиссёр-постановщик Казахского государственного ТЮЗ.

С 1972 по 1992 год — худ.рук и главный режиссёр-постановщик Семипалатинского казахского драматического театра имени Абая (г. Семей).

С 1992 по 1995 год — ректор Алматинского театрально-художественного института им. Т. Жургенова (г. Алма-Ата).

С 1995 по 2001 год — заместитель министра культуры Республики Казахстан (г. Астана).

С 2001 по 2013 год — директор и художественный руководитель Казахского государственного драматического театра имени М. Ауэзова.

С 2013 года по настоящее время — советник директора театра.

Избранные постановки 
Постановка МХАТ 1968-70 годы (г. Москва):
 «Ревизор» Н. В. Гоголь;
 «Любимое утешение» А. Тур;

Постановка Казахского государственного ТЮЗ 1970-72 годы:

 «Светлая любовь» С. Муканов;
 «Дочь Кажгар» С. Муканов;
 «Ботагоз» С. Муканов;
 «В ночь лунного затмения» Мустай Карим;
 «Стрела Махамбета» А. Алимжанов;
 «Так мне и надо» К. Мухамеджанов;

Постановка Семипалатинского областного казахского драматического театра 1972-92 годы:

 «Ревизор» Н. В. Гоголь;
 «Женитьба» Н. В. Гоголь;
 «Укрощение строптивой» У. Шекспира;
 «На дне» М. Горького;
 «Башмачки» Х. Ибрагимов;
 «Кудаша» С. Кудаш;
 «Аршин мал алан» У. Гаджибеков;
 «По дороге с мельницы» О. Иоселиани;
 «Абай» М. Ауэзов;
 «Карагоз» М. Ауэзов;
 «Айман — Шолпан» М. Ауэзов;
 «Енлик — Кебек» М. Ауэзов;
 «Дос — бел дос» М. Ауэзов;
 «Козы Корпеш-Баян сулу» Г. Мусрепов;
 «Акан сэри — Актокты» Г. Мусрепов;
 «Козы корпеш — Баян сулу» Г. Мусрепов;
 «Шохан Уалиханов» С. Муканов;
 «Жеребенок мой» О. Бокей;
 «Старшая сестра» Исабеков, Дулат;
 «Перизат» Д. Исабеков;
 «Прощание со старым домом» Т. Нурмагамбетов;
 «Найди себя» Р. Сейсенбаев;
 «Возвращение Казбека» Р. Сисенбаев;
 «Ночной диалог» Р. Сисенбаев;
 «Прощай, моя сказка!» Б. Мукай;

Постановка Казахского национального драматического театра имени М. Ауэзова с 2001 года:

 «Абай» М. Ауэзов;
 «Айман — Шолпан» М. Ауэзов;
 «Ревизор» Н. В. Гоголь;
 «Пара» Н. В. Гоголь;
 «Кара кемпир» А. Амзеулы;
 «Давайте жить не нанося боль друг другу…»" Б. Жакиев;
 «Цыганскую серенаду» И. Сапарбай;
 «Не теряя надежды» Н. Келимбетов;
 «Одержимый» Д. Исабеков;
 «Великий и Вор» Т. Абдик;
 «Балуан Шолак» Д. Исабеков;
 «Анна Каренина» Лев Толстой и др.

Награды и звания 
 1975 (3 декабря) — Заслуженный деятель искусств Казахской ССР — за заслуги в области казахского и советского театрального искусства;
 1988 (25 мая) — Народный артист Казахской ССР — за вклад в развитие и становление театрального искусства;
 2004 — Независимая общенациональная премия «Тарлан» в области «театр» в номинации «Платиновый Тарлан» за вклад.;
 2006 (8 декабря) — Орден «Парасат» (№ 291) — за выдающийся вклад в развитие культуры и театрального искусства;
 2011 (24 октября) — Почётный гражданин Алматинской области (в связи с 70-летием со дня рождения);
 2011 (13 декабря) — Национальная премия «Человек года — Алтын адам»;
 2013 (28 ноября) — Почётный знак «За заслуги в развитии культуры и искусства» (Межпарламентская ассамблея СНГ) — за значительный вклад в формирование и развитие общего культурного пространства государств — участников Содружества Независимых Государств, реализацию идей сотрудничества в сфере культуры и искусства;
 2014 (13 декабря) — Орден «Барыс» 2 степени (награда вручена из рук президента РК в резиденции Акорда) — за выдающийся вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю творческую деятельность.;
 Благодарственное письмо Первого Президента Республики Казахстан (дважды);
 2021 (2 декабря) — Орден «Барыс» 1 степени — за особые заслуги в развитии отечественной культуры и сценического искусства, плодотворную режиссерскую деятельность и в связи с 80-летием со дня рождения.
 Правительственные медали, в том числе:
 Медаль «10 лет независимости Республики Казахстан» (2001);
 Медаль «10 лет Астане» (2008);
 Медаль «20 лет независимости Республики Казахстан» (2011);
 Медаль «20 лет Конституции Республики Казахстан» (2015);
 Медаль «25 лет независимости Республики Казахстан» (2016);
 Медаль «20 лет Астане» (2018);

Семья 
 Супруга — Обаева Багила Разановна, ныне покой­ная.
 Дочери — Обаева Анар Исмухановна (1975 г. р.), канди­дат экономических наук, заместитель главного бухгалтера Национального банка РК;
 Обаева Ажар Исмухановна (1975 г. р.), начальник управления АО «Альянс-Банк». Имеет 2 внуков.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Есмұхан Несіпбайұлы Обаев 

Народные артисты Казахской ССР
Заслуженные деятели искусств Казахской ССР
Театральные деятели Казахстана
Персоналии:Казахский государственный академический театр драмы имени М. О. Ауэзова
Государственные деятели Казахстана
Доктора искусствоведения
Почётные граждане Алматинской области
Почётные работники образования Республики Казахстан
Заместители министров
Выпускники Казахской консерватории
Ректоры Казахской академии искусств им. Т. К. Жургенова